John Kilpatrick ist der Name folgender Personen:

* John Kilpatrick (Unternehmer) (1889–1960), US-amerikanischer Unternehmer, Sportler und Sportfunktionär
 John Kilpatrick (Leichtathlet) (* 1945), britischer Sprinter

Siehe auch:
 Jack Kilpatrick (eigentlich John Kilpatrick; 1917–1989), britischer Eishockeyspieler